

Patronyme 

 George Minne (1866-1941), sculpteur belge ;
  (1891-1965), poète et écrivain néerlandophone belge ;
 Jean Minne (1921-1988), figure française du carnaval de Dunkerque ;
 Maurice Minne (1941-2011), personnalité politique belge wallonne ;
 Mirella Minne (1945-), personnalité politique francophone belge ;
 Olivier Minne (1967-), présentateur de télévision et comédien belge.

Titres 

 Minne (1915), film français d’André Hugon ;
 Minne, l'ingénue libertine (1950), film français de Jacqueline Audry.

Patronyme flamand
Patronyme français